Петар Ћирковић (Куршумлија, 19. новембра 1999) српски је фудбалер који тренутно наступа за ИМТ.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Раднички Пирот
 Српска лига Исток : 2018/19.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1999.
Куршумљани
Српски фудбалери
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Радничког Пирот
Фудбалери ИМТ-а
Леви бекови у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије